Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1962. je drugi put zaredom osvojio Radnički iz Beograda.

Savezna liga

Kvalifikacije za Saveznu ligu

Republička prvenstva

Hrvatska

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1962